Die Pretty Polly Classic 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Brighton. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 20. bis 26. Oktober 1986 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Catarina Lindqvist mit 6:3 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Steffi Graf / Helena Suková mit 6:4 und 6:4 gegen Tine Scheuer-Larsen / Catherine Tanvier.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Brighton